Simonetta ist ein weiblicher Vorname und ein Familienname.

Herkunft 
Simonetta ist die Verkleinerungsform des italienischen Namens Simona.

Namensträger

Vorname 
 Simonetta Di Pippo (* 1959), italienische Astrophysikerin
 Simonetta Luz Afonso (* 1946), portugiesische Museologin und Kulturmanagerin
 Szimonetta Planéta (* 1993), ungarische Handballspielerin
 Simonetta Ponchia, italienische Assyriologin
 Simonetta Sommaruga (* 1960), Schweizer Politikerin (SP)
 Simonetta Stefanelli (* 1954), italienische Schauspielerin und Modedesignerin
 Simonetta Vespucci (1453–1476), florentinische Adelige und Renaissance-Muse
 Simonetta Vitelli (* 1950), italienische Schauspielerin

Familienname 
 Alberico Simonetta (1694–1739), italienischer Priester, Prothonotar und Bischof von Como
 Alberto Simonetta (* 1930), italienischer Zoologe
 Cicco Simonetta († 1480), Politiker und Berater von Bona von Savoyen
 Francesco Simonetta (1410–1480), Sekretär der Renaissancefamilie Sforza
 Giacomo Simonetta (1475–1539), Kardinal der katholischen Kirche
 Gianluca Simonetta (um 1998-/), die Perle von einem Morschhäuser
 Ludovico Simonetta (um 1500–1568), Kardinal, Neffe von Giacomo

Familienname
Weiblicher Vorname
Italienischer Personenname